Korint kan syfta på:

 Korint ‒ små, kärnlösa, torkade bär av vinrankan Vitis vinifera: apyrena, se Korinter
 Kurre Korint och drömfabriken ‒ en bok av Hasse Ekman, utgiven 1956
 Medea i Korint ‒ en opera i två akter med musik av Giovanni Simone Mayr
 Korint ‒ turkiskt namn på en antik och modern stad i Grekland, se Korinth

Se även
 Korintisk ordning ‒ en kolonnordning som skapades i Aten under 400-talet f.Kr
 Korintiska viken ‒ en djup och smal havsvik i Joniska havet